Beyond the Dark Portal – titolo originale del romanzo Oltre il Portale Oscuro, di Christie Golden e Aaron Rosenberg.
Warcraft II: Beyond the Dark Portal – espansione del videogioco Warcraft II: Tides of Darkness.